Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
Nederlands Spoorwegmuseum
Natural semantic metalanguage
Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), een kunstmestfabriek in Sluiskil
Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij, een voormalig spoorwegbedrijf uit Nijmegen
National Socialist Movement, een Amerikaanse nationaalsocialistische partij
Nieuwe Stedelijk Museum, de uitbreiding van het Stedelijk Museum Amsterdam (SMA)
Nederlands Steendrukmuseum, opgericht in 2001.
Het Nederlands Security Meldpunt, een stichting die als doel heeft om de cyberweerbaarheid van Nederlandse organisaties te vergroten